Hughesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hughesville (Maryland)
Hughesville (Missouri)
Hughesville (Pennsylvania)